Lubomír Bartoš může být:

jmenovci
 Lubomír Bartoš (* 1934) – český a československý politik
 Lubomír Bartoš (hispanista) (1932–2017) – český vysokoškolský učitel a romanista (profesor hispanistiky)
 Lubomír Bartoš (malíř) (* 1937) – český malíř a grafik, člen olomoucké dvorany slávy

Reference